Homolka může být:
 malá homole
 název vrcholu
 Homolka (Jizerská tabule) (244 m n.m.) – kopec jihovýchodně od Brodců v okrese Mladá Boleslav
 Homolka (Středolabská tabule, 257 m) (257 m n.m.) – kopec u obce Běchary v okrese Jičín
 Homolka (Východolabská tabule) (286 m n.m.) – kopec u obce Vinary v okrese Hradec Králové
 Homolka (Velká Chuchle) (295 m n.m.) – kopec na území hlavního města Prahy na okraji Velké Chuchle, poblíž se nachází PR Homolka (viz níže)
 Homolka (Švihovská vrchovina) (373 m n.m.) – kopec v Radyňské pahorkatině, západně od Hradiště v okrese Plzeň-město
 Homolka (398 m n.m.) – kopec jihozápadně od Bražné v okrese Příbram
 Homolka (388 m n.m.) – osamocený vrch na kraji městyse Velké Poříčí v okrese Náchod
 Homolka (Svitavská pahorkatina) (401 m n. m.) – vrch u vsi Brná v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Homolka (429 m n.m.) – kopec jihovýchodně od Všetat v okrese Rakovník
 Homolka (465 m n.m.) – kopec u obce Bezník v okrese Jičín, poblíž se nachází PP Homolka (viz níže)
 Homolka (Plaská hornatina) (479 m n.m.) – vrchol v Kralovické pahorkatině, severně od Skoupého v okrese Rokycany
 Homolka (492 m n.m.) – kopec jižně od Býkovic v okrese Benešov
 Homolka (Podčeskoleská pahorkatina) (506  m n.m.) – vrchol v Chodské pahorkatině, severozápadně od Olešné v okrese Tachov
 Homolka (510 m n.m.) – kopec jihozápadně od Fojtovic v okrese Děčín
 Homolka (Javořická vrchovina) (615 m n.m.) – kopec v Javořické vrchovině v okrese Jindřichův Hradec
 Homolka (649 m n.m.) – kopec severně od Sedlejova v okrese Jihlava
 Homolka (783 m n.m.) – kopec v katastrálním území Rájov u Mariánských Lázní obce Mnichov u Mariánských Lázní nad prameništěm Teplé
 Homolka (Motol), původně název vrchu v Motole, dnes v Praze
 Velká Homolka, zvaná často jen Homolka, kopec v lesoparku Na Slovanech v Plzni, a stejnojmenná naučná ministezka
chráněné území
 Homolka (přírodní rezervace, Velká Chuchle) – přírodní rezervace (dříve přírodní památka) v Praze-Velké Chuchli
 Homolka (přírodní památka, okres Jičín) – přírodní památka v katastrálním území Bezník obce Borek v okrese Jičín
 Homolka (přírodní památka, okres Karlovy Vary) – přírodní památka na území Bečova nad Teplou v okrese Karlovy Vary
 příjmení osob
 viz Homolka (příjmení)
 v kultuře
 rodina z českých filmových komedií Ecce homo Homolka (1969), Hogo fogo Homolka (1970) a Homolka a tobolka (1972), režie Jaroslav Papoušek
 jiný význam
 Homolka (hradiště) – pravěké hradiště u Stehelčevsi v okrese Kladno
 Homolka (rybník) – rybník v Praze-Újezdu
 Nemocnice Na Homolce
 Sídliště Homolka – sídliště v Praze 5